Гнаденфлюрский кантон () — административно-территориальная единица АССР немцев Поволжья. Административный центр - с. Гнаденфлюр.

Образован в 18 января 1935 года в результате разукрупнения Фёдоровского кантона.

7 сентября 1941 года в результате ликвидации АССР немцев Поволжья Гнаденфлюрский кантон был передан в Саратовскую область и преобразован в Первомайский район.

Ныне территория бывшего Гнаденфлюрского кантона составляет часть территории Первомайского муниципального образования Фёдоровского муниципального района  Саратовской области.

Административно-территориальное деление 

По состоянию на 1 апреля 1940 года кантон включал 21 сельсовет:

Населенные пункты Гнаденфлюрского кантона: Гнаденфлюр, Зоммергейм, Полеводино, Кейльман, Ней-Унтервальден, Мариенбург, Мангейм, Майнхардт, Зихельберг, Воскресенка, Ней-Мариенбург, Бобово, Бирючий, зерносовхоз Спартак, Солянка, Коптевка, Дмитриевка, Ней-Цюрих, Альт-Цюрих, Чугунка, Коппенталь, Моргентау, Степановка, Гаттунг, Миус, Калиновка, Блюменгейм, Блюменфельд, Эрленбах, Кавелинка, Экштейн (Шаховка), Яблоня, Финк, Еланка, Липовка, Вознесенка, Путевая звезда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 7 сентября 1941 г. территория Гнаденфлюрского кантона была присоединена к Саратовской области. Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая, 5 июня, 2 июля 1942 года немецкая топонимика в Поволжье была ликвидирована. Указом от 19 мая 1942 Гнаденфлюрский кантон был переименован в Первомайский район.

Население 
Динамика численности населения

 Национальный состав

Библиография 
 Герман А. А. Немецкая автономия на Волге 1918—1941. Издательство Саратовского университета, 1994.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт поволжских немцев
 Гнаденфлюр
 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НЕМПОВОЛЖЬЕ

Кантоны АССР Немцев Поволжья
Места поселения российских немцев